Сисанте ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манчуэла-Конкенсе.  Занимает площадь 136,3 км². Население — 1960 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 102 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web sobre Sisante.

Муниципалитеты Куэнки